EM i håndbold 2016 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 EM i håndbold 2016 (mænd)
 EM i håndbold 2016 (kvinder)